Кожани могу бити:

 Кожани, град у Грчкој
 Кожани (округ), округ у Грчкој
 Кожани (општина), општина у Грчкој
 Кожани (Бардјејов), насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република